Сан-Пе́дру () — португальский вариант написания имени Святого Петра, в честь которого названы многие географические объекты.

Бразилия 
 Сан-Педру (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Сан-Педру (Сан-Паулу) — муниципалитет, штат Сан-Паулу.

Португалия 
 Сан-Педру (Ангра-ду-Эроижму) — район (фрегезия), муниципалитет Ангра-ду-Эроижму округа Азорские острова.
 Сан-Педру (Вила-Реал) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Реал округа Вила-Реал
 Сан-Педру (Вила-Франка-ду-Кампу) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Франка-ду-Кампу округа Азорские острова.
 Сан-Педру (Вила-ду-Порту) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-ду-Порту округа Азорские острова.
 Сан-Педру (Говейя) — город и район, муниципалитет Говейя округа Гуарда.
 Сан-Педру (Ковильян) — район (фрегезия), муниципалитет Ковильян округа Каштелу-Бранку.
 Сан-Педру (Мантейгаш) — район (фрегезия), муниципалитет Мантейгаш округа Гуарда.
 Сан-Педру (Обидуш) — район (фрегезия), муниципалитет Обидуш округа Лейрия.
 Сан-Педру (Пенише) — район (фрегезия), муниципалитет Пенише округа Лейрия.
 Сан-Педру (Понта-Делгада) — район (фрегезия), муниципалитет Понта-Делгада округа Азорские острова.
 Сан-Педру (Порту-де-Мош) — район (фрегезия), округа Лейрия муниципалитет Порту-де-Мош.
 Сан-Педру (Селорику-да-Бейра) — район (фрегезия), муниципалитет Селорику-да-Бейра округа Гуарда.
 Сан-Педру (Торреш-Новаш) — район (фрегезия), муниципалитет Торреш-Новаш округа Сантарен.
 Сан-Педру (Транкозу) — район (фрегезия), муниципалитет Транкозу округа Гуарда.
 Сан-Педру (Фару) — район (фрегезия), муниципалитет Фару округа Фару.
 Сан-Педру (Фигейра-да-Фош) — район (фрегезия), муниципалитет Фигейра-да-Фош округа Коимбра.
 Сан-Педру (Фуншал) — район (фрегезия), муниципалитет Фуншал округа Мадейра.

См. также 
 Сан-Педро
 Святой Пётр (значения)